Флаг сельского поселения Вере́йское — официальный символ муниципального образования «Сельское поселение Верейское» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 2 сентября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4459.

Флаг муниципального образования сельское поселение Верейское составлен на основе герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края зелёную полосу со скруглённым выступом посередине (минимальная ширина — 1/9, максимальная — 3/10 от ширины полотнища); и посередине — жёлтое изображение цапли на снопе с топором в лапе; это изображение частично перекрывает полосу в части выступа».

Обоснование символики 
Рабочий посёлок Верея возник при торфодобывающем предприятии в 1930-х годах как посёлок торфяников. Название поселения и его центра, по одной из версий, происходит от народного географического термина «верея» — «сухое, возвышенное место на низменности среди болот и сырых мест в лесу». В состав Верейского сельского поселения входят 17 населённых пунктов, среди которых посёлки Верея, Снопок Старый и Снопок Новый, Барская Гора, Кабановская Гора и Войново-Гора, деревни Дровосеки, и др.

Флаг поселения отражает топонимические названия посёлков и деревень поселения, делая его многократно гласным. На флаге присутствует и сноп, и топор (символизируя деревню Дровосеки) и взгорок — возвышенное место, гора.

Главная фигура флага — цапля — жительница болот (в том числе и торфяников) — символизирует возрождение; бдительность, спокойствие; осторожность; мудрость.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду, сельское хозяйство.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением топора
Флаги с изображением журавля
Флаги с изображением снопа